Красный Лиман — название населённых пунктов:

Россия 
 Красный Лиман — село в Панинском районе Воронежской области.
 Красный Лиман 2-й — село в Панинском районе Воронежской области.

Украина 
 Красный Лиман — название города Лиман Донецкой области, в 1938—2016 годах.
 Красный Лиман — прежнее название железнодорожной станции Лиман.
 Красный Лиман — село в Покровском районе Донецкой области.

 Красный Лиман — село в Славяносербском районе Луганской области.

См. также 
 Червоный Лиман
 Лиман (значения)